Reuning steht für:

 Arndt Reuning (* 1972), deutscher Chemiker, Hörfunk- und Wissenschaftsjournalist
 Theodor Reuning (1807–1876), deutscher Landwirtschaftsbeamter und Agrarwissenschaftler
 Reuning-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis